Фёдор Лукьянов: Лукьянов, Фёдор Александрович (род. 1967) — российский журналист-международник, политолог.
 Лукьянов, Фёдор Анатольевич (род. 1977) — священник Русской православной церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.